El término Los Morales puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Los Morales, un barrio del Puerto de la Torre de la ciudad española de Málaga;
 a Los Morales 1, un barrio del Puerto de la Torre de la ciudad española de Málaga;
 a Los Morales 2, un barrio periférico del Puerto de la Torre de la ciudad española de Málaga;
 a Los Morales (Argentina), una localidad argentina;
 a Los K Morales, una agrupación de música vallenata colombiana;
 a Los Morales, miniserie colombiana de Enlace TV del 2014;
 a Los Morales, una serie colombiana de Caracol Televisión del 2017;
 al Trío Los Morales, una agrupación musical mexicana, conocida sobre todo por acompañar al cantautor mexicano Óscar Chávez en sus presentaciones.